Педро Мария Сабальса Инда (; ) — испанский футболист. Бо́льшую часть своей карьеры провёл в «Барселоне», является воспитанником «Осасуны». После окончания игровой карьеры тренировал различные испанские клубы.

Достижения

Командные

«Барселона» 
 Обладатель Кубка Испании (2): 1967/68, 1970/71

Статистика выступлений

Клубная

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Осасуна»
Тренеры ФК «Райо Вальекано»